Sviby kan avse:

Sviby, Jomala – en by i Jomala, Åland
Sviby, Ormsö – en by på Ormsö, Estland